Die ukrainische Dynamische-Pyramide-Meisterschaft 2009 war ein Billardturnier in der Disziplin Dynamische Pyramide, das vom 10. bis 13. September 2009 im BK Schokolad in Luhansk stattfand.

Ukrainischer Meister wurde der Titelverteidiger Jaroslaw Wynokur, der im Endspiel Hlib Waschtschenkow mit 6:3 besiegte. Den dritten Platz belegten Artur Skorochod und Vorjahresfinalist Oleksandr Palamar.

Bei den Damen gewann Sarjana Prytuljuk im Finale mit 5:1 gegen Ward Arsumanjan. Marija Pudowkina und Wiktorija Sereda kamen auf den dritten Rang.

Herrenturnier

Modus 
Die 72 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
64 Spieler (56 Spieler, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten, und 8 Sieger der Hauptrunde)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
32 Spieler (Sieger der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Gewinnerrunde 
16 Spieler (Sieger der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
16 Spieler (Verlierer der Hauptrunde gegen Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (8 Sieger der 1. Verliererrunde und 24 Spieler, die in der 1. Verliererrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
32 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde gegen 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

4. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 3. Verliererrunde)

|

|}
|}

5. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 4. Verliererrunde gegen Verlierer der 3. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die 11 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Halbfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|}

1. Gewinnerrunde 
8 Spielerinnen (3 Siegerinnen der Hauptrunde und 5 Spielerinnen, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|}

2. Gewinnerrunde 
4 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Gewinnerrunde)

|}

1. Verliererrunde 
7 Spielerinnen (3 Verliererinnen der Hauptrunde gegen Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|}

2. Verliererrunde 
4 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Verliererrunde)

|}

3. Verliererrunde 
4 Spielerinnen (Siegerinnen der 2. Verliererrunde gegen Verliererinnen der 2. Gewinnerrunde)

|}

Finalrunde

Einzelnachweise 

2009
Billardveranstaltung 2009
Billardturnier in Luhansk